Александр Куту́зов: Кутузов, Александр Викторович (род. 1985) — российский хоккеист, защитник.
 Кутузов, Алексей (Александр) Михайлович (?—1790) — русский мистик XVIII века, масон.
 Кутузов, Александр Петрович (1777—1817) — русский военачальник, генерал-майор.